

Codici 
 RUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marau Island (Isole Salomone)
 rus – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua russa
 RUS – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Russia

Geografia 
 Romania
 Rus – comune del distretto di Sălaj
 Rus – villaggio del comune di Dumbrăvița, nel distretto di Maramureș
 Spagna
 Rus – comune nella provincia di Jaén nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Rus – fiume affluente dello Záncara

Persone 
 Adrián Rus – calciatore rumeno
 Arantxa Rus – tennista olandese
 Cristina Rus – cantante rumena
 Ioan Rus – politico rumeno
 Laura Rus – calciatrice rumena
 Laurențiu Rus – calciatore rumeno
 Teodor Rus – calciatore rumeno

Altro 
 Rus – personaggio leggendario che avrebbe fondato la Rutenia

Pagine correlate 
 Rus' (disambigua)
 Russ